Nerius ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Nerius (* 1935), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Steffi Nerius (* 1972), deutsche Leichtathletin und Trainerin